Беовизија 2006. је била четврта по реду Беовизија, такмичарски фестивал забавне музике и српско полуфинале избора за представника државне заједнице Србије и Црне Горе на Песми Евровизије 2006. у Атини, на којем у крајњем исходу контроверзе на сутрашњој Европесми-Еуропјесми СЦГ није учествовала. Беовизија 2006. је одржана 10. марта у београдском Сава центру. Учествовале су 23 песме, а победила је кабаретско-плесна нумера у чарлстон стилу Луди летњи плес у извођењу Фламингоса и Луиса.

Програм Беовизије 2006. водили су Јелена Јовичић и Бода Нинковић. Трајала је изузетно дуго – преко 4 сата, пошто су уместо дотадашње засебне ревије победника неколико дана касније, годишње награде Фестивала за 2005. и награде уметничког савета Фестивала додељене исте вечери. О победнику Беовизије 2006. је одлучивао осмочлани жири, са гласовима публике путем телегласања у улози деветог члана.

Према правилнику избора за представника Србије и Црне Горе на Песми Евровизије 2006. у Атини, на Беовизији и Монтевизији требало је да се такмичи по 20 песама, од којих би 10 првопласираних наступило на финалној вечери Европесме-Еуропјесме 11. марта у Београду. Како је, међутим, Радио-телевизија Србије 27. јануара најавила учешће 24 песме на Беовизији 2006, накнадно је постигнут договор да се на Европесму-Еуропјесму пласира по 12 најбоље пласираних композиција са оба фестивала. Песме су унапред представљене публици, по две или три сваког дана, у посебним емисијама које су заједнички реализовале РТС и РТЦГ. Звезде Гранда и Шабан Бајрамовић су повукли своју песму Близина; иако се о овоме дуго нагађало, повлачење је званично потврђено тек на дан такмичења.

Организатори су сами одредили поредак песама, групишући већину фаворита у блок позиција пред крај такмичења, које се уопштено сматрају најбољим. Свакој је претходила кратка „разгледница“ са неколико фотографија старог Београда, а у паузама између блокова по шест песама Јелена и Бода су изводили колаж београдских шлагера и евровизијских наступа. Док евровизијска правила ограничавају укупан број извођача на шест, на Беовизији су песме уз шест извођача могле имати и три пратећа вокала, а неретко су толерисани и вокали наснимљени на матрицу, као што је био случај са женским вокалима у победничкој песми. За разлику од претходних година, Беовизија 2006. имала је велики број квалитетних песама, но не и јасног фаворита. Марина Туцаковић је још раније најавила да ће на Европесми-Еуропјесми гласове српских чланова жирија добити песма која на Беовизији победи у телегласању. Поред уобичајеног брзог попа (Маја Николић, Тијана Дапчевић, Романа) и снажних балада (Мари Мари, Ивана Кнежевић), били су представљени и турбо-фолк (Ана Бекута, Близанци), етно-поп (Мари Мари, Бибер), и необичан техно (Ивана Јордан). Већина дебитаната је веома коректно вокално изнела своје наступе. Кореографија на овој Беовизији била је очигледно предмет велике пажње скоро свих учесника и по све на сунце приступу доведеном до врхунца равна правој Евровизији. Осим изванредне кореографије Иване Јордан истакао се и брз, провокативан, и упамтљив наступ Ане Николић, а остале су упамћене и римске двоколице у којима су Ану Бекуту у стилу Бена Хура на сцену довезли „легионари“, као наступ састава Јулија & Јулија.

За телегласање је остављено 30 минута, мада је до почетка саопштавања гласова жирија протекло целих 45. У овом, ревијалном делу програма, додељене су и годишње награде Фестивала за 2005. годину и изведени наступи добитника. Здравко Чолић и Жељко Јоксимовић захвалили су се на наградама само снимљеном поруком. Састав године, Но нејм, дочекан је помешаним овацијама и звиждуцима публике, а Данијел Алибабић се захвалио „дивној публици“ на пријему.

Дан касније 
На Европесми-Еуропјесми, одржаној 11. марта 2006, у комично подељеном гласању жирија из обе државе чланице у којем су, између осталог, две првопласиране песме са Беовизије, као и сваке друге године, добиле по нула поена од свих судија из Црне Горе, нумера Луди летњи плес је и поред највећег броја гласова гледалаца у телегласању у коначном пласману била друга, што је исходовало насилним расулом у Сава центру и целонедељним скандалом и натезањем између РТС и РТЦГ након којег је УЈРТ одлучио да Србија и Црна Гора неће учествовати на Песми Евровизије 2006. Више о овоме у чланку Европесма-Еуропјесма.

Државна заједница Србија и Црна Гора је престала да постоји у јуну 2006, а Беовизија је од 2007. године национални избор за представника Србије на Песми Евровизије.

Резултати и награде 

Чланови жирија су били:
 Влада Маричић, џез пијаниста и композитор,
 Вук Жугић, помоћник генералног директора „Сава центра“ за културу,
 Велимир Милошевић, члан Радиодифузног савета,
 Теодора Бојовић, композитор и вокални солиста,
 Владимир Ђурић Ђура, уредник „Блица“,
 Слободан Марковић, композитор и аранжер,
 Јовица Димитријевић, продуцент Београдског сајма,
 Драгољуб Ђуричић'', бубњар,
те резултати телегласања у улози деветог члана жирија.

Србија у 2006.
Годишња издања Беовизије
Музички фестивали 2006.
Србија и Црна Гора на Песми Евровизије